Siemens CF62 — стільниковий телефон фірми Siemens.

C
Мобільні телефони, представлені в 2004 році